Миш:

Фамилия 
  (1878—1965) — немецкий философ.
 Миш, Людвиг (1887—1967) — немецкий музыковед и дирижёр.
  (1860—1929) — немецкий писатель.
 Миш, Рохус (1917—2013) — военнослужащий команды сопровождения Адольфа Гитлера, обершарфюрер СС.
 Миш, Том (род. 1995) — британский певец, продюсер и диджей.

Прочее 
 Миш — сорт египетского сыра.

См. также 
 Миша
 Мишо
 Мишен